Kozlowia roborowskii, vrsta ptica porodice Fringillidae (zebe) koju dio znanstvene zajednice smatra dijelom roda Carpodacus, a dio ju svrstava u zaseban rod, Kozlowia. Živi na području Kine. Prirodna staništa su joj tundre.

Ova ptica hrvatskog naziva nema, a na ostalim jezicima naziva se: tibetrosenfinke (danski), roborovski's rosefinch ili tibetan rosefinch (engleski), carpodaco del tibet (španjolski), tiibetinpunavarpunen (finski), roselin de roborowski (francuski), ciuffolotto di roborowski (talijanski), gimboshimashiko /ハネナガマシコ/ (japanski), tibetaanse roodmus (nizozemski), dziwonia jarzebata (poljski), roborovskijs rosenfink (švedski).

Izvori 

Zebe